Dušan Mihajlović ist der Name folgender Personen:

* Dušan Mihajlović (Politiker) (* 1948), serbischer Politiker
 Dušan Mihajlović (Fußballspieler) (* 1985), serbischer Fußballspieler